Евмен I (; † 241 пр.н.е.) e цар на царство Пергам в Мала Азия от гръцката владетелска династия Аталиди по времето на Елинизма от 263 пр.н.е. до 241 пр.н.е.

Биография 
Евмен е син на Евмен и Сатира и брат на Филотер. Внук е на накедонеца Атал и Боа от Пафлагония. Баща му е брат на Филитер, който няма деца и осиновява своя племенник Евмен, който го наследява на трона през 263 пр.н.е.

Евмен напада силния си съсед, селевкидския цар Антиох I Сотер и разширява пергамската територия през 262 пр.н.е. чрез победата си при Сардис.

Вероятно няма деца и осиновява своя далечен племенник Атал I Сотер. След неговата смърт през 241 пр.н.е. цар става осиновеният му син Атал I Сотер.

Генеалогия

Източници 
 Esther V. Hansen, The Attalids of Pergamon. 2nd edition, revised and expanded. Cornell University Press, Ithaca NY 1971, ISBN 0-8014-0615-3.
 Wolfgang Radt, Pergamon. Geschichte und Bauten einer antiken Metropole. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1999, ISBN 3-534-13414-1.
 Hans-Joachim Schalles, Untersuchungen zur Kulturpolitik der pergamenischen Herrscher im dritten Jahrhundert vor Christus. Wasmuth, Tübingen 1985, ISBN 3-8030-1757-2 (Istanbuler Forschungen 36).

Аталиди